Elath (, modern Elat; tiberià ʼÊláṯ; llatí: Aila) fou una antiga ciutat esmentada a la Bíblia hebrea a la part nord del golf d'Aqaba, veïna de les poblacions d'Eloth i Ezion-Geber.

 Històricament, la ciutat d'Àqaba, Jordània s'ha associat amb aquesta antiga ciutat.
 La moderna Eilat, port d'Israel, al costat d'Àqaba, fou anomenada així en record de l'antiga Elath.